Эгинский может означать:
 Дионисий Эгинский (Закинфский, 1547—1622) — православный святой, святитель, архиепископ Эгинский (1577—1578); память 24 августа и 17 декабря.
 Нектарий Эгинский (1846—1920) — православный святой, святитель, митрополит Пентапольский, чудотворец; память 9 (22) ноября и 21 августа (3 сентября).
 Павел Эгинский (ок. 625—690) — известный греческий хирург и акушер VII века, писатель.
 Сострат Эгинский — миллионер, самый богатый грек (V век до н. э.)
 Эгинский наслег — сельское поселение в Верхоянском районе Якутии.